Redmond — российская торговая марка, принадлежащая компании ООО «Технопоиск», под которой осуществляется контрактное производство бытовой техники. Специализируется на продаже мультиварок, в ассортимент входит и другая бытовая техника.
Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге, представительства открыты во Владивостоке, Екатеринбурге, Москве, Новосибирске и Ростове-на-Дону. Функционирует собственная монобрендовая сеть: 90 торговых точек в 36 городах РФ.

История 
В 2006 году компания «Технопоиск» регистрирует торговую марку Redmond.

В 2007 году зарегистрирована компания Redmond Industrial Group в США в частном доме.

В 2012—2014 годах с компанией были связаны скандалы о недобросовестном вытеснении конкурентов методом «патентных войн» на рынках РФ и Украины.

В 2014 году компания приобрела землю под строительство склада в Шушарах, сделка стала крупнейшей в складском сегменте РФ за год.

Продукция 
В российском ассортименте Redmond — более 50 групп и свыше 1300 наименований техники, но изначально бренд ассоциировался с мультиварками, так как именно в этой категории добился наибольших успехов. Эксперты связывают это с тем, что Redmond одними из первых создали рецепты специально для России, а не адаптировали таковые для азиатских рынков.

Компания стала одним из пионеров на рынке умных устройств в России, выведя на рынок линейку кухонной техники, управляемой со смартфона, в 2014 году. По оценкам экспертов за 2017 год, более половины умных устройств (1,3 млн единиц) было продано под маркой Redmond.

Награды и достижения 
В 2014 году в голосовании «Лучшая бытовая техника 2014 года», проводимом Mail.ru, первое место заняла мультиварка Redmond.

В том же году компания заняла первое место в голосовании «Выбор читателей» портала iXBT.com в категории «Кухонная техника».

По оценке М.Видео за 2015 год, Redmond занимал первое место по продажам в категории «Мультиварка».

Redmond — лауреат премии «Dobra Marka» в Польше 2015 году

В 2021 году компания стала лауреатом премии «Народная марка» в категории «Мультиварка».

Критика 
Основные претензии к компании высказываются по поводу введения потребителя в заблуждение, якобы американским происхождением компании. Однако компания зарегистрирована в России и адрес в США использован только для формальной регистрации юридического лица, которое не занимается производством или продажей бытовой техники.

В 2013 году ООО «Технопоиск» зарегистрировало права на товарный знак «Multicook», после чего исключительные права были переданы ООО «Редмонд». После этого компания стала рассылать требования в магазины об изъятии мультиварок фирмы «Polaris», нарушив ч.2 ст.14 Закона о защите конкуренции.
Согласно словам представителя компании «М.Видео» А. Пантелеева, такие действия не приносят пользы ни инициатору, ни рынку.

ФАС признала действия Redmond недобросовестной конкуренцией.
Штраф в адрес ООО «Технопоиск» и ООО «Редмонд» составил 600 тыс. рублей.

Аналогичные действия по захвату товарного знака предпринимало украинское отделение компании, что по мнению издания РБК-Украина свидетельствует о том, что компания занимается патентным троллингом.

В 2015 году, в результате судебного иска, поданного компанией Bork, Redmond получила запрет на продажу соковыжималки RJ-M900 на территории России. Суд признал факт копирования Redmond дизайна соковыжимателя компании Bork. Оформленный в 2008 году патент компании Bork позволил требовать взыскания в качестве компенсации за реализацию крайне похожей продукции. Как отмечает Даниил Головин (ZOOM.CNews) — полная идентичность как внешнего вида, так и технических характеристик продукции компании с аналогичной продукцией других компаний характерна для товаров произведенных по OEM-контракту.

Примечания

Ссылки